Cheneux est un hameau de la commune de Stavelot (Belgique-province de Liège)
 Cheneux est un village de la commune de Stoumont (Belgique-province de Liège)